Robert Cornthwaite (1984-) est un footballeur britannique.
 Robert O. Cornthwaite (1917-2006) est un acteur américain.